Lietti ist der Familienname folgender Personen:

 Marcello Lietti, uruguayischer Fußballspieler 
 Marco Lietti (* 1965), italienischer Radrennfahrer